Ockham, Occam u Ockam puede referirse a:

 Guillermo de Ockham, un filósofo franciscano del siglo XIV.
 Navaja de Ockham, un principio filosófico según el cual deben preferirse las teorías más simples a las más complejas.
 Ockham (Surrey), un pequeño poblado en Surrey, Inglaterra. Lugar de nacimiento de Guillermo de Ockham.
 Lenguaje de programación Occam, un lenguaje de programación imperativo y estructurado, desarrollado por David May.